Jacob Fabricius kan syfta på bland andra:

* Jacob Fabricius den äldre (1560–1640), tysk evangelisk-luthersk teolog
 Jacob Fabricius (1576–1652), tysk medicinare och poet
 Jacob Fabricius (1593-1654), tysk präst och författare
 Jacob Fabricius den yngre (1589–1645), tysk evangelisk-luthersk teolog
 Jacob Fabricius (1703–1741), svensk präst och poet
 Jakob Fabricius (1537–1613), evangelisk-luthersk teolog
 Jakob Fabricius (1840–1919), dansk tonsättare